Vollendung steht für:
 Vollkommenheit
 Vollendung (Strafrecht), ein Deliktsstadium, in dem alle Tatbestandsmerkmale erfüllt sind